Kohlenmarkt steht für:
 Kohlenmarkt (Danzig), ein Platz in der Innenstadt von Danzig
 Kohlenmarkt (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/K #Kohlenmarkt
 Kohlenmarkt (Regensburg), siehe Liste von Plätzen und Alleen in der Altstadt von Regensburg
 Kohlenmarkt in Prag, ein Platz in Prag (tschechisch: Uhelný trh)

Siehe auch:
 Kohlmarkt